Theodore Ruth (né le  à Naperville, dans l'état de l'Illinois aux États-Unis) est un joueur américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || États-Unis || NAHL ||36 ||1 ||2 ||3 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || États-Unis || NAHL ||9 ||3 ||6 ||9 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || Notre Dame || CCHA ||42 ||2 ||3 ||5 ||36 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 || Notre Dame || CCHA ||36 ||2 ||5 ||7 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Notre Dame || CCHA ||22 ||0 ||5 ||5 ||52 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || Falcons de Springfield || LAH ||52 ||1 ||5 ||6 ||21 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2011-2012 || Falcons de Springfield || LAH ||54 ||1 ||5 ||6 ||39 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2012-2013 || Falcons de Springfield || LAH ||43 ||0 ||4 ||4 ||25 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2013-2014 || Admirals de Milwaukee || LAH ||6 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Cyclones de Cincinnati || ECHL ||18 ||1 ||3 ||4 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en février 1989
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace du Fighting Irish de Notre Dame
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Naperville